Монто́н () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Занимает площадь 17,83 км². Население — 132 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы